Владимир Барский:
 Барский, Владимир Григорьевич (1866—1936) — актёр и режиссёр немого кино.
 Барский, Владимир Леонидович (род. 1969) — российский шахматист, международный мастер (1996), специальный корреспондент «Спорта».